Austria:
 Steinerkirchen an der Traun – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Zobacz też:
 Steinakirchen am Forst
 Steinkirchen